Tit Didi I (tribú), tribú de la plebs el 143 aC
 Tit Didi (cònsol), cònsol el 98 aC
 Tit Didi II (tribú), tribú de la plebs el 95 aC